Luz María é uma novela peruana produzida por José Enrique Crousillat para a América Televisión entre 1998 e 1998. Adaptação de Lucecita de Delia Fiallo, a trama passou a ser ambientada no final do século XIX. Foi protagonizada por Angie Cepeda e Christian Meier e antagonizada por Rosalinda Serfaty e Mariela Alcalá.

Sinopse 
No final do século XIX, Luz María, uma jovem do campo, pobre e sem cultura, se vê obrigada a viajar para Lima para acompanhar sua mãe Rosa, uma mulher enferma. Ambas se hospedam na casa de Modesta, uma amiga da mãe de Luz María que trabalha como cozinheira na casa dos Mendonza y Rivero.

A mãe de Lucecita, como é chamada por todos, acaba por não se recuperar de sua doença, e no leito de morte, ela chama por Miguel Mendonza y Rivero, o verdadeiro pai de Lucecita e pede que ele se encarregue de cuidá-la, mas ele contrata a jovem como empregada em sua casa, por medo de contar a verdade a sua atual esposa, a malvada Graciela.

E é assim que Lucecita reencontra com Gustavo González, a quem conheceu dias antes quando se banhava nua em um rio ao lado de seu fiel cão, Chuspi. Gustavo é um jovem rico e bonito, casado com a filha única dos Mendonza y Rivero, a perversa e caprichosa Angelina, uma mulher amarga e egoísta que passa seus dias em uma cadeira de rodas, fingindo uma invalidez para poder ter Gustavo a seu lado. A única companheira de Angelina é Mirtha, sua enfermeira, uma mulher reservada que se revela mais perversa que sua patroa.

Pouco a pouco, Lucecita ganha o carinho de todos, e ao mesmo tempo, surge uma atração entre ela e Gustavo. Confusa, ela foge de volta para o campo para esquecê-lo, e lá, eles voltam a se encontrar e não resistem a paixão, entregando-se um ao outro, o que ocasiona a gravidez da jovem.

E então, quando Gustavo decide finalmente se separar de Angelina para se casar com Lucecita, a esposa de Gustavo passa a enlouquecer cada vez mais, e quando Lucecita dá a luz a sua filha, Angelina planeja um acidente de carruagem para que ela e Gustavo pudessem morrer juntos. Ela morre, porém Gustavo sobrevive, mas perde completamente a memória, indo parar no hospital onde trabalha Mirtha. No meio do caos da guerra civil, Mirtha consegue fugir do hospital com Gustavo, em coma, e a filha de Lucecita, após convencer a avó da jovem, mãe de Don Miguel, que eles precisavam da menina para poder fugir. Mirtha consegue convencer a senhora María, avó de Lucecita, que a jovem havia falecido, quando na verdade, ela estava desmaiada após receber a notícia do acidente de Gustavo.

A dor de Lucecita aumenta quando ela vê que Gustavo e sua filha desapareceram de vida, e sem poder depender do dinheiro de seu marido, ela consegue um trabalho com Modesta como empregadas na casa dos Aldama, onde passará cinco longos anos sem receber notícias de seu marido, dedicando-se apenas a zelar pela família para qual trabalha.

Tempos depois, Lucecita e Modesta buscam um novo trabalho. Lucecita chega a casa onde havia solicitado um emprego, e ao chegar lá, ela descobre que Gustavo vive naquela, após voltar do campo com Mirtha, a menina María Rosa, "Marita", sua filha com Lucecita e Ofelia, a babá da menina. Lucecita sofre ao saber que Gustavo não a reconhece e ela acaba por ser chantageada por Mirtha, dizendo que se ela contar a verdade a Gustavo, ele poderá ficar louco. E assim, Lucecita terá que viver na mesma casa onde vivem seu marido e sua filha, que não os reconhecem, tendo que servi-los e ainda sofrer com as humilhações de Mirtha. Pouco a pouco, ela acabará ganhando o carinho de Gustavo novamente e de Marita, a quem pode ter por pouco tempo em seus braços após ser roubada por Mirtha para fugir com Gustavo.

Após ver que Gustavo voltará a se apaixonar por Lucecita sem saber que eles já são casados, Mirtha decide envenenar Lucecita, porém, por um erro, quem bebe o veneno é Marita, e com a ajuda de Modesta e suas amigas Caruca e Fefa, a lavadeira, conseguem descobrir que foi Mirtha quem tentou envenenar Lucecita. Com isso, Mirtha, Ofelia e o falso Dr. Quiroga (primo de Mirtha que criava diagnósticos falsos da doença de Gustavo) são acusados de tentativa de homicídio. Em meio a todo o caos, Marita é salva por Dr. Gutiérrez e o mesmo descobre que a amnésia de Gustavo não é tão grave e decide contar toda a verdade.

Após descobrir toda a verdade, Gustavo se dá conta de que sua verdadeira esposa é Lucecita e que ela é a verdadeira mãe de Marita, e assim, decide contar ele mesmo para Lucecita que já sabe de toda a verdade. Em uma última tentativa de acabar com a vida de sua rival, Mirtha tenta matar Lucecita com uma pistola em seu quarto, porém, a arma dispara um tiro em Mirtha, encurralada com suas mentiras e ameaças.

Lucecita conta toda sua história para Marita e Gustavo, e após ela mencionar seu cão Chuspi, este detalhe faz com que Gustavo recobre totalmente sua memória e conta para Lucecita que sabe de toda a verdade e conta a Marita que ela é sua verdadeira mãe. Mirtha é presa após todos os crimes cometidos, e em uma visita de Gustavo a prisão, ela jura todo seu ódio a ele e a Lucecita.

No fim, Lucecita e Gustavo regressam a fazenda onde toda a história deles começou em companhia de Marita, e com um beijo, eles selam sua paixão em meio ao fogos de artifício que davam início ao século XX.

Elenco 

 Angie Cepeda como Luz María "Lucecita" Camejo / Luz María "Lucecita" Mendoza y Rivero.
 Christian Meier como Gustavo Gonzálvez.
 Mariela Alcalá como Mirtha Valdéz.
 Rosalinda Serfaty como Angelina Mendoza y Rivero de Gonzálvez.
 Teddy Guzmán como Modesta Ludeña Vda. de Cosío
 Jesús Delaveaux como Miguel Mendoza y Rivero Santander.
 Sonia Oquendo como Graciela de Mendoza y Rivero.
 Orlando Fundichely como Sergio Cosío Ludeña.
 Javier Echevarría como José Julián Aldama de la Vega.
 Agustín Benites como el Dr. Agustín Gutiérrez
 Élide Brero como Doña María Santander Vda. de Mendoza y Rivero.
 Antonio Dulzaides como Álvaro Revoredo.
 Martín Farfán como Amador Espósito.
 Zonaly Ruíz como Fefa Espósito.
 Javier Valdés como el Padre Emilio Gonzálvez.
 Tatiana Espinoza como Caruca.
 Vanessa Saba como Katalina "Katy" Curiel de la Vega.
 Rossana Fernández-Maldonado como Liliana "Lily" Aldama de la Vega.
 Yvonne Frayssinet como Cristina de la Vega de Aldama.
 José Enrique Mavila como el Dr. Alejandro Aldama.

 Sergio Galliani como Enrique.
 Gabriel Anselmi como Frankie.
 Katty Serrano como Laura de la Vega Vda. de Curiel.
 Carlos Victoria como Pedro Rioja.
 Janet Gutarra como Charo Rioja.
 Ángela Quijandría como Azucena.
 Tatiana Astengo como Ofelia.
 Oriana Cicconi Dammert como María Rosa "Marita" Gonzálvez Mendoza y Rivero.
 Ricardo Goldenberg como Julio Quiroga.
 Flor de María Andrade como Rosa Camejo.
 Julio Marcone como Vicente León.
 Fernando Pasco como Martín.
 Roberto Bedoya P. como Sr. Balladares
 Kareen Spano como Sra. Cosío
 Gladys Hermosa como Mercedes.
 Patricia Do Carvalho.
 Hernán Romero.
 Reynaldo Arenas.
 Carlos Mesta.
 Ivonne Rincón.
 Dante Casanova.

Versões 
Luz María é uma versão da radionovela El Ángel Perverso escrita por Delia Fiallo. Suas seguintes versões foram:

 Lucecita, telenovela venezuelana de 1967 realizada pela Venevisión, protagonizada por Marina Baura e José Bardina.
 Estrellita, esa Pobre Campesina, telenovela argentina de 1968, protagonizada por Marta González e Germán Krauss.
 Lucecita, telenovela venezuelana de 1972 também realizada pela Venevisión, protagonizada por Adita Rivera e Humberto García.
 Lucecita, filme argentino de 1976.
 Virginia, telenovela venezuelana de 1983 também realizada pela Venevisión, protagonizada por Alba Roversi e Miguel Angel Landa.
 Estrellita Mía, telenovela argentina de 1987 realizada pela Telefe, protagonizada por Andrea del Boca e Ricardo Darín.
 Lucerito, telenovela colombiana de 1992 realizada pelo Canal 1, protagonizada por Linda Lucía Callejas e Guillermo Galvéz.
 Em 2018, a emissora mexicana Las Estrellas pretende realizar sua própria versão, produzida por Nathalie Lartilleux.

Telenovelas do Peru
Telenovelas ambientadas no Peru
Programas de televisão do Peru que estrearam em 1998
Programas de televisão do Peru encerrados em 1999
Telenovelas da década de 1990
Telenovelas em espanhol
Telenovelas da América Televisión